Dukat peut désigner :
le mont Dukat, une montagne située au sud-est de la Serbie ;
Dukat, un village de Serbie situé dans la municipalité de Bosilegrad, district de Pčinja ;
Dukat, un village de Serbie situé dans la municipalité de Gadžin Han, district de Nišava ;
Gul Dukat : dans la série Star Trek : Deep Space Nine, Gul Dukat est un chef Cardassien et un adversaire récurrent de Benjamin Sisko.

Homonymie de toponyme